Лима́нский район (; до 2016 года — Краснолиманский) — упразднённое административно-территориальное образование на севере Донецкой области, население — 21813 чел., площадь — 1018 км².

Центр — город Лиман (не входит в состав района).

43 медучреждений, 35 школ, 1 ДК, 31 библиотека, 2 кинотеатра.

В 1988 году районный совет ликвидирован, район подчиняется Лиманскому городскому совету.

17 июля 2020 года Постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года «О создании и ликвидации районов» был ликвидирован и вошел в состав Краматорского района.

Население 
Численность населения — 21813 чел., городское население: 11105 человек (50,91 %) сельское: 10708 (49,09 %) человек.

Данные переписи населения 2001 года

Населённые пункты 
В составе 5 пгт (Ямполь, Заречное, Дробышево, Новосёловка, Яровая), 6 сельсоветов, 46 населённых пунктов.

Экономика 
5 совхозов, 11 колхозов, 7 промышленных предприятий. Добыча строительных и кварцевых песков.

Природа 
 Национальный природный парк «Святые горы» (часть, общая площадь — 404,48 км², охраняется растительность долины реки Северский Донец: реликтовые боры сосны меловой, реликтовые и эндемические растительные группировки на отслоениях мела, буерачные леса, степи, луговая и болотная растительность пойм. Флора насчитывает 1 008 видов, в том числе более 20 % эндемических. В Красную книгу Украины занесено 46 видов флоры. Фауна насчитывает 43 вида млекопитающих, 194 — птиц, 10 — пресмыкающихся, 9 — земноводных, 40 — рыб. В Красную книгу Украины занесено 50 видов животных).
 Отделение Украинского степного природного заповедника «Меловая флора» (площадь — 11,34 км², охраняется фактически единственный значительный по размерам заповедный участок меловой флоры на Украине, сохранившийся в удовлетворительном состоянии).

Охраняемые природные территории:
 Голубые озера
 Меловая флора
 Святые Горы
 Чернецкое
 Ямполовский
 Чёрный Жеребец
 Болото Мартыненково
 Подпесочное
 Ландыш
 Родники
 Озеро Чернецкое

Известные уроженцы 
 Дячкин Пётр Акимович (1924—1985) — полный кавалер Ордена Славы, автоматчик стрелковой роты 172-го гвардейского стрелкового полка 39-й гв. сд. Родился в с. Волчий Яр.

Примечания 

Лиманский район (Донецкая область)
Упразднённые районы Донецкой области